Filipijnse buisneusvleerhond
 Groothoofdbuisneusvleerhond
 Grote buisneusvleerhond
 Kleine buisneusvleerhond
 Robinsonbuisneusvleerhond